Сен-Назе́р () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 50 км на захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 32186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 67891,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 
 Офіційний сайт міста Сен-Назер
 [ Розташування муніципалітету Сен-Назер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара
 Рейд на Сен-Назер
 Облога Сен-Назера

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Атлантична Луара